Выдающиеся полководцы и флотоводцы России — серия памятных монет Центрального банка Российской Федерации, посвящённых выдающимся полководцам и флотоводцам России.

История выпуска 
Монеты данной серии чеканились в 2000 и 2002 годах. Все монеты исполнены из драгоценных металов: серебра и золота. В каждом годовом выпуске по три типа монет, каждый представлен отдельным номиналом: 3 рубля, 25 рублей, 50 рублей. Монеты достоинством 3 и 25 рублей выполнены из серебра 900 пробы. Монеты достоинством 50 рублей из золота 900 пробы.

Новое продолжение серия получила лишь в 2013 году, то есть через 11 лет после крайнего выпуска. Структура сохранена прежней: 3, 25 и 50 рублёвые монеты из драгоценных металлов.

Выпуск 2000 года посвящён Суворову Александру Васильевичу. Общий тираж года 6 500 штук.
 3 рублевая монета — 5 000 штук
 25 рублевая монета — 2 000 штук
 50 рублевая монета — 500 штук

Выпуск 2002 года посвящён Нахимову Павлу Степановичу. Тираж увеличен по сравнению с 2000 годом и составляет 13 500 монет.
 3 рублевая монета — 10 000 штук
 25 рублевая монета — 1 000 штук
 50 рублевая монета — 1 500 штук

Выпуск 2013 года посвящён Шеину Алексею Семёновичу. Общий тираж монет 2013 года 10 500 штук.
 3 рублевая монета — 7 500 штук
 25 рублевая монета — 1 500 штук
 50 рублевая монета — 1 500 штук

О монетах

2000 год

3 рубля

25 рублей

50 рублей

2002 год

3 рубля

25 рублей

50 рублей

2013 год

3 рубля

25 рублей

50 рублей

См. также 
 Памятная монета
 Список памятных монет России
 Структура каталожного номера монет России

Ссылки 
 Сайт Банка России

Памятные монеты России